Emil Larsson (ur. 1979) – szwedzki reżyser i producent filmowy
 Emil Larsson (ur. 1993) – szwedzki hokeista

Zobacz też 
 Emil Larsen